Peterli steht für

 die Koseform von Peter 
 Peterli Hinnen
 eine Rolle in den Produktionen Die Käserei in der Vehfreude und Gotthelf – Das Musical nach einem Roman von Jeremias Gotthelf

 einen Familiennamen in der Schweiz
 Ernst Peterli (1891–1957), ehemaliger Schweizer Fußball-Nationalspieler
 Karl Peterli (1897–1975), Schweizer Maler
 Rita Peterli (20. Jh.), Schweizer Autorin und Übersetzerin

 die schweizerdeutsche Variante von Petersilie (siehe auch Wilder Peterli)